Натуральне число 725
 725 рік до нашої ери
 725 рік нашої ери